Häschenspiel bezeichnet

ein Kinderspiel, siehe Häschenspiel (Kinderspiel)
ein Legepuzzle, siehe Häschenspiel (Legepuzzle)